Die Ricoh Open 2016 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2016 in ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International fand vom 6. bis 12. Juni 2016 traditionell in der Ortschaft Rosmalen statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ricoh Open 2016 fand vom 4. bis 5. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen

Einzelnachweise 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch